Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza (nid. Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel) - izba gospodarcza na rzecz handlu między Holandią i Polską. Idea jej powołania zrodziła się w 1997, podczas oficjalnej wizyty w Polsce królowej Beatrycze. W rok później organizacja zaczęła zrzeszać podmioty gospodarcze uczestniczące w wymianie handlowej między Polską i Holandią, w tym wszystkich największych inwestorów holenderskich w Polsce, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Historia 
W okresie międzywojennym od 1932 działała w Warszawie Polsko-Holenderska Izba Handlowa, z siedzibą przy ul. Foksal 14 (1927-1930) i 17 (1932), w kamienicy Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ul. Czackiego 23 (1934), następnie przy ul. Kredytowej 8 (1938-1939). Skupiała 40 członków.

Propolski samorząd gospodarczy w Holandii 
W latach 1927-1930 funkcjonowało Stowarzyszenie Holendersko-Polskie (Nederlands-Poolsche Verseniging) w Hadze. Około 1933 powołano, również w Hadze, Holendersko-Polską Izbę Handlową (Nederlandsch-Poolsche Kamer van Koophandel, Chambre de Commerce Néerlando-Polonaise), która miała siedzibę w Amsterdamie przy Bvondelstraat 27 (1934), Holbeinstrat 18 (1936), C. Rokin 5 (1938).

Współcześnie w Holandii funkcjonują:
 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich (Vereniging Pools Nederlandse Ondernemingen) w Zeist (2007-), które przekształciło się w Polską Izbę Handlową w Holandii (Poolse Kamer van Koophandel in Nederland), Driebergen-Rijsenburg, Loolaan 31, www (2015-).
 Polsko-Niderlandzkie Centrum Wspierania Handlu i Inwestycji (Nederlands-Pools Centrum voor Handelsbevordering – NPCH) w Hadze, Holenderskie Centrum Wspierania Handlu (Nederlands Centrum voor Handelsbevordering), WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 712 (2016).

Siedziba 
Główna siedziba Izby mieści się aktualnie przy ul. Mierosławskiego 23 w Warszawie (2017-). Poprzednie adresy izby: w kamienicy Hurtiga i Roeslera przy ul. Krakowskie Przedmieście 79 (2009), al. Jana Pawła II 29 (2010-2013), ul. Bielańska 12 (2013-2017).

Izba posiada również swoje oddziały w innych miastach - od 2012 roku w Poznaniu, od 2013 roku w Łodzi, od 2017 roku w Gdańsku.

Od roku 2017 Izba działa również w oddziale w Holandii.

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Holandii w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Holandii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-holenderskie